Allgemeiner Senioren-Convent ist die historische Bezeichnung für zwei Verbände von Corps:
 der Vorläufer des Kösener Senioren-Convents-Verbands
 der frühere Name für den Weinheimer Senioren-Convent